I gemelli Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo e sono riusciti a difenderlo sconfiggendo in finale Vasek Pospisil e Jack Sock per 6–3, 1–6, [10–8].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (finale)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (semifinale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)

  Marcel Granollers /  Marc López (primo turno, ritirati)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
<li>  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (primo turno)

Wildcard

  Ryan Harrison /  Rajeev Ram (quarti di finale)

  Thomaz Bellucci /  João Souza (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Miami Open 2015
ATP World Tour 2015